Código para Portugal no padrão ISO 3166-1
 Partido Reformador Trabalhista, um partido polítco brasileiro da década de 1980
 Partido Republicano Trabalhista, um partido político brasileiro extinto

Desambiguação